Molekulska formula -{C14H10O4}- se može odnositi na:

 Benzoil peroksid
 Difenil oksalat